K-Lite ist eine Kazaa-Lite-Variante, also eine inoffizielle Version des Filesharingprogramms Kazaa Media Desktop (KMD), und dient wie diese dem Austausch von Dateien über das FastTrack-Protokoll.

K-Lite ist ein Zusatzprogramm, das mit KMD installiert wird, sodass das Programm um Zusatzfunktionen erweitert wird, aber Werbung und Software von Drittanbietern (Malware) des originalen KMD nicht installiert werden. Alternative Versionen installieren die nötigen KMD-Dateien und vereinfachen so die Einrichtung.

Funktionen 
Die Software umfasst alle Möglichkeiten des älteren Kazaa Lite K++, wie z. B. ein konstantes Beteiligungsniveau von 1000 (Maximum), um die Zeit in der Warteschlange für einen Download zu verkürzen, Vorschau von Filmen noch während des Downloads, Magnet-Links und kein Bitraten-Limit. Darüber hinaus enthält K-Lite unter anderem einen „Fake Analyzer“, der es ermöglicht, korrumpierte Dateien von originalen zu unterscheiden, eine Tab-Suche, die es erlaubt, nach mehreren Begriffen parallel zu suchen, Downloadbeschleuniger, automatische Suche nach weiteren Suchergebnissen und Quellen sowie einen IP-Blocker (um z. B. eine Nutzung durch die RIAA zu verhindern). Mit der Erweiterung „KaZuperNodes“ kann zwischen den Knotenpunkten, mit denen eine Verbindung hergestellt wird, gewählt werden.

Die Software baut auf dem Programmkern Version 2.7 auf (aktuell: 2.7.2a; Juni 2007).

Weblinks 
 Offizielle Website
 Anbieter einer alternativen Version (setzt KMD nicht voraus)

FastTrack
Peer-to-Peer-Software